Hirvonen je příjmení více osob:

 Elina Hirvonen (* 1975) – finská novinářka a spisovatelka
 Mikko Hirvonen (* 1980) – finský jezdec rallye
 Raimo Hirvonen (* 1957) – finský lední hokejista

Finská příjmení